VSO Ulingshof is een onderwijsinstituut voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de Nederlandse plaats Venlo.

De school ontvangt kinderen van 2 t/m 20 jaar met een lichamelijke, neurologische, cognitieve, en/of meervoudige beperking, alsmede langdurig somatisch zieke kinderen, geïntegreerd met kinderrevalidatie en zorg.

In 2021-2022 werkte de school samen met Microsoft om adaptieve computeraccessoires te ontwikkelen. Deze accessoires helpen mensen met een beperking om computervaardigheden te ontwikkelen.

Ulingshof, VSO